Morelia est un nom propre qui peut désigner :
 Morelia (ville), la capitale de l'État de Michoacan, au Mexique.
 Morelia (Caquetá), une municipalité du département de Caquetá, en Colombie.
 Morelia (genre), un genre de python.